Knopfmacher bezeichnet:
 Hersteller von Knöpfen
 Knopfmacher (Fridingen an der Donau), Ortsteil von Fridingen an der Donau, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 John Knopfmacher (1937–1999), südafrikanischer Mathematiker